Jakob Sprenger ist der Name folgender Personen:

* Jakob Sprenger (Inquisitor) (1435–1495), deutscher Theologe und Inquisitor
 Jakob Sprenger (Linguist) (1872–1951), Mitglied der Volapük-Akademie und früher Anhänger der Freiwirtschaftsbewegung Silvio Gesells
 Jakob Sprenger (Politiker) (1884–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Jakob Sprenger, ein Pseudonym von Germar Rudolf (* 1964), deutscher Publizist